Vällen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Vällen, Uppland, sjö i Uppsala kommun och Östhammars kommun,  (8,85 km²)
Vällen, Värmland, sjö i Eda kommun,  (1,21 km²)

Se även
Välen

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn